Helenekilde kan henvise til:

 Helenekilde (Tisvilde) – en kilde ved Tisvilde i Nordsjælland
 Helenekilde (Hammer Bakker) – en udtørret kilde i Hammer Bakker nord for Aalborg